Капитанка — название населённых пунктов.

Украина 
 Капитанка — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Капитанка — село в Врадиевском районе Николаевской области.

См. также 
 Капитан
 Капитановка
 Капитаново
 Капитанка (головной убор) — головной убор для мальчиков